В одиночному розряді тенісного турніру Toyota Princess Cup 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Єлена Докич здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Кім Клейстерс (півфінал)
 Відсутня
  Єлена Докич (переможниця)
  Сандрін Тестю (чвертьфінал)

 Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Ірода Туляганова (1-ше коло)
 Тамарін Танасугарн (чвертьфінал)
 Крістіна Торренс-Валеро (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Toyota Princess Cup